Rheinhessen puede referirse a:

 Hesse Renano, región en el estado de Renania-Palatinado, en Alemania.
 Rheinhessen (región vinícola), región vinícola que se encuentra en la región del Hesse Renano.